Space Gun – videogioco della Taito del 1990
 Space Gun – album discografico dei Guided by Voices del 2018